Peixoto ist der Familienname folgender Personen:

 Afrânio Peixoto (1876–1947), brasilianischer Arzt, Politiker, Literaturkritiker und Schriftsteller
 César Peixoto (* 1980), portugiesischer Fußballspieler
 Floriano Peixoto (1839–1895), brasilianischer Politiker
 José Luís Peixoto (* 1974), portugiesischer Schriftsteller
 Marília Chaves Peixoto (1921–1961), brasilianische Mathematikerin, Ingenieurin und Hochschullehrerin
 Mauricio Peixoto (1921–2019), brasilianischer Mathematiker
 Paulo Mendes Peixoto (* 1951), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Uberaba

Peixoto bezeichnet außerdem:
 die Gemeinde Peixoto de Azevedo in Brasilien